Даценко — українське прізвище.

 Даценко Валерій Вікторович — полковник Збройних сил України, лицар ордена Данила Галицького.
 Даценко Василь Андрійович — міський голова Миколаєва у 1884—1901 рр.
 Даценко Віталій Іванович — старшина I статті Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Даценко Володимир Іванович — заслужений будівельник України.
 Даценко Євген Іванович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Даценко Іван Дмитрович — російський, пізніше український військовий діяч. Генерал-хорунжий збройних сил Української Держави.
 Даценко Іван Іванович (* 29 листопада 1918 — † між 1970 та 2002, Канада) — льотчик, учасник Другої світової війни, Герой Радянського Союзу, після війни — вождь одного з племен ірокезів.
 Даценко Ігор Миколайович — полковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Даценко Ірина Іванівна (1925—2006) — професор, доктор медичних наук.
 Даценко Леонід Іванович (1933—2004) — радянський, український вчений-фізик у галузі фізики напівпровідників. Доктор фізико-математичних наук, професор. Лауреат Державної премії УРСР та України у галузі науки та техніки. Заслужений діяч науки та техніки України.
 Даценко Леонід Миколайович (* 28 липня 1963 року) — український письменник, громадсько-політичний діяч.
 Даценко Людмила Миколаївна (* 10 серпня 1965 року) — український географ-картограф, кандидат географічних наук, доцент Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 Даценко Ніна Михайлівна (* 1977) — українська письменниця, журналістка, радіоведуча.
 Даценко Ольга Андріївна (*12 січня (25 січня за новим стилем) 1903, Шишаки — †18 грудня 1993, Петрозаводськ, Карелія) — українська акторка, сценічне ім'я — Леся Даценко.
 Даценко Сергій Анатолійович (* 1977) — український футболіст, захисник, півзахисник та нападник.
 Даценко Сергій Олександрович (* 1987) — колишній український футболіст, захисник.
 Даценко Семен Олександрович — український футболіст.
 Даценко Сергій Вікторович — капітан Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Даценко Сергій Володимирович — старший лейтенант МВС України, учасник російсько-української війни.
 Даценко Юрій — український письменник.

Примітки 

Прізвища на -енко